Film
 Gracie (film) - Amerikaanse film uit 2007
 Gracie's Choice - Amerikaanse film uit 2004

Personen
 Gracie Allen - Amerikaans actrice
 Gracie Gold - Amerikaanse kunstschaatser
 Gracie Fields - Brits zangeres en actrice
 Gracie Elvin - Australisch wielrenster

 Charlie Gracie - Amerikaans zanger en gitarist
 Royce Gracie - Braziliaans MMA-vechter
 Renzo Gracie - Braziliaans MMA-vechter
 Hélio Gracie - Braziliaans MMA-vechter en jiu jitsu beoefenaar